Höllerer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Höllerer (* 1953), österreichische Politikerin (ÖVP) und Nationalratsabgeordnete
 Florian Höllerer (* 1968), Germanist und Literaturwissenschaftler
 Friedrich Höllerer (1885–?), deutscher Politiker
 Johann Höllerer (1898–1973), deutscher Politiker (CSU), MdL Bayern
 Julius Höllerer (1903–1968), deutscher Politiker (WAV), MdL Bayern
 Markus A. Höllerer, österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und Universitätslehrer
 Walter Höllerer (1922–2003), deutscher Schriftsteller, Literaturkritiker und Literaturwissenschaftler